Dépense nationale brute, agrégat utilisé en Comptabilité Nationale
Dépense financière

Dépenses militaires
Dépense physique
Dépenses publiques

Dépenses énergétiques. Voir aussi Économie d'énergie. Concernant les dépenses domestiques en électricité, voir Wattmètre et Veille.